Trombitás Frédi és a rettenetes emberek (węg. Trębacz Frédi i straszni ludzie) – pierwszy węgierskojęzyczny album zespołu Omega, wydany w 1968 roku.

Węgierski zespół długo nie miał możliwości nagrania albumu studyjnego w ojczyźnie. Po występie jako support na koncercie grup The Spencer Davis Group oraz Traffic w Budapeszcie zespół dostał zaproszenie na odbycie tourneé w Londynie. Zakończyło się ono sukcesem, a Omega w ciągu trzech dni nagrała pierwszą płytę, Omega Red Star from Hungary, wydaną nakładem wydawnictwa Decca Records. Po powrocie do kraju zespół nagrał płytę Trombitás Frédi és a rettenetes emberek, która okazała się sukcesem, i jeszcze w 1968 roku osiągnęła status złotej płyty.

Lista utworów

Pierwsza strona

Druga strona

Bonus 
W 2003 r. wydano zremasterowany album, zamieszczając na nim nowe utwory.

Wydania

Skład 
 László Benkő – fortepian, trąbka, flet, cytra, wokal
 János Kóbor – wokal, gitara
 József Laux – perkusja
 Tamás Mihály – wokal, gitara basowa
 György Molnár – gitara
 Gábor Presser – wokal, organy, fortepian
 Mária Wittek – wokal
 Tamás Somló – wokal

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1968
Albumy Omegi